Del griego dynamikós, potente, fuerte. Que implica movimiento o lo produce. Se aplica a la persona muy activa o emprendedora.
Según el contexto, el término dinámica puede hacer referencia a:

Física e ingeniería 

 La dinámica en física es la rama de la mecánica que estudia las causas que hacen cambiar un movimiento.
 Aerodinámica
 Fluidodinámica
 Mecánica de fluidos computacional
 Dinámica molecular
 Astrodinámica
 Cromodinámica cuántica
 Electrodinámica cuántica
 Dinámica estelar
 Dinámica de sistemas
 Termodinámica
 Dinámica de vehículos
 La dinámica en química

Sociología y psicología 
 Dinámicas grupales, aquellas que adquieren un valor específico de diversión que estimula: Emotividad, Creatividad, Dinamismo o Tensión positiva.
 Dinámica de grupos, explicación de los cambios internos que se producen como resultado de las fuerzas y condiciones que influyen en los grupos como un todo.
 Dinámica espiral, teoría social en desarrollo.

Matemáticas y ciencias de la computación 
 HTML dinámico
 :IP dinámica, una dirección IP que cambia cada vez que se enciende la computadora.
 Análisis dinámico de software, un conjunto de métodos para analizar programas informáticos.
 Programación dinámica
 Sistema dinámico
 Protocolo de configuración dinámica de host

Compañías 
 Boston Dynamics
 Crystal Dynamics
 General Dynamics

Otros usos 
 La dinámica en música, variación en la intensidad sonora o en la duración, empezando en el primer caso por un sonido muy quedo, hasta un sonido muy fuerte. 
 :en:Sol Dynamic, un diseño de parapente brasileño.
 Dinámica natural de un ecosistema. Dependiendo de las razones que causan el cambio en la biocenosis, la sucesión se divide en natural, antropogénica, autógena y alogénica.

Véase también 
En otros contextos, dinámica se refiere al estudio de la evolución temporal de los sistemas de cualquier tipo en relación con las causas que provocan o gobiernan dicha evolución.

 
 Cinética (desambiguación)
 Estática (desambiguación)